Southam steht für:
 Southam (Warwickshire), Kleinstadt im britischen District Stratford-on-Avon

Southam ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Southam (1937–2010), kanadische Komponistin
 Chester M. Southam (1919–2002), US-amerikanischer Virologe und Onkologe
 James Southam (* 1978), US-amerikanischer Skilangläufer
 Tom Southam (* 1981), britischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 South Hams